

Geografia

Austria 
 Asten – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Asten – frazione di Aldrans, comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)
 Asten – frazione di Mörtschach, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

Germania 
 Asten – ex comune ora frazione di Tittmoning, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Paesi Bassi 
 Asten comune nella provincia del Brabante Settentrionale